Сергей Иосифович Беликов (1920—1944) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Сергей Беликов родился в 1920 году в деревне Большие Голубочки Арсеньевского района Тульской области в крестьянской семье. Окончил среднюю школу и два курса техникума. 

В 1938 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

В 1940 году окончил Ленинградское военно-инженерное училище. 

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 1942 году вступил в ВКП(б). 

К ноябрю 1944 года майор Беликов командовал 341-м отдельным сапёрным батальоном 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Югославии.

6 ноября 1944 года в ходе форсирования Дуная в районе населённого пункта Батина, используя 20 лодок, 3 катера и 4 баржи, обеспечил переправу двух стрелковых полков вместе с матчастью. 

12 ноября 1944 года погиб в бою. Похоронен в городе Бездан.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года майор Беликов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Примечания

Литература 
 
 Шарохин М. Н., Петрухин В. С. Путь к Балатону. М., 1966. / стр.37-38.

Ссылки 

Сапёры Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны